Э́рта Мэй Китт (; 17 января 1927, , Южная Каролина, США — 25 декабря 2008, Нью-Йорк, США) — американская певица и актриса; звезда кабаре, прославившаяся своим «мурлыкающим» вокалом и соответствующим имиджем (за что получила прозвище Sex Kitten).
Китт дебютировала на Бродвее в постановке New Faces Of 1952, после чего получила всемирную известность с рождественским хитом Santa Baby (1953). Китт пользовалась популярностью; в кругу влиятельных лиц многие называли её поп- и рок-исполнительницей. Режиссёр Орсон Уэллс называл Китт «самой волнующей женщиной в мире».

Дискография 
 1955 — Down to Eartha
 1956 — Thursday’s Child
 1958 — St. Louis Blues
 1959 — The Fabulous Eartha Kitt
 1960 — Eartha Kitt Revisited
 1962 — Bad But Beautiful
 1965 — Eartha Kitt In Person at the Plaza
 1990 — Live in London
 1991 — Thinking Jazz
 1992 — Eartha Kitt/Doc Cheatham/Bill Coleman with George Duvivier & Co.
 1994 — I Don’t Care
 1994 — Back in Business
 1995 — Eartha in New York
 1995 — Standards: Live
 1995 — Sentimental Eartha'''
 1996 — My Way: Musical Tribute to Rev. Martin Luther King, Jr. 1996 — That Seductive Eartha  2004 — In Person at the Plaza [live]
 2004 — Shinbone Alley Broadway Cast 2006 — She’s So Good Living 2006 — Live from the Cafe Carlyle''

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Фиорелло Х. Ла Гуардиа
Умершие от колоректального рака
Исполнители RCA Victor
Лауреаты премии «Энни»
Лауреаты Дневной премии «Эмми»
Джазовые певцы и певицы США